PAP () — протокол простой проверки подлинности, предусматривающий отправку имени пользователя и пароля на сервер удалённого доступа открытым текстом (без шифрования). 

Протокол аутентификации PAP используется в протоколе PPP (), для предоставления пользователям доступа к серверным ресурсам. Почти все сетевые операционные системы поддерживают протокол PAP.

PAP передает незашифрованные ASCII коды по сети и поэтому крайне небезопасен, поскольку пересылаемые пароли можно легко читать в пакетах, которыми обмениваются стороны в ходе проверки подлинности. Обычно PAP используется только при подключении к старым серверам удалённого доступа на базе UNIX, которые не поддерживают никакие другие протоколы проверки подлинности.

См. также 

 CHAP
 MS-CHAP

Протоколы AAA
Интернет-протоколы